Ла Ередад има више значења:

 Ла Ередад (Исмикилпан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Ередад (Текискијак), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Ередад (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику